Die Tashkent Open 2010 waren die 12. Ausgabe des Damentennisturniers in der usbekischen Stadt Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2010 und fand vom 20. bis zum 25. September 2010 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Shahar Peer, die sich im Jahr zuvor gegen Oqgul Omonmurodova mit 6:3, 6:4 durchgesetzt hatte, und im Doppel die Paarung Wolha Hawarzowa/Tatjana Putschek, die sich 2009 gegen Witalija Djatschenko und Kazjaryna Dsehalewitsch mit 6:2, 6:71, [10:8] durchsetzen konnten.

Das Finale im Einzel gewann Alla Kudrjawzewa mit 6:4, 6:4 gegen Jelena Wesnina. Im Doppel besiegte die Paarung Alexandra Panowa/Tazzjana Putschak im Endspiel Alexandra Dulgheru und Magdaléna Rybáriková mit 6:3, 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Taschkent